La place de la Sainte-Famille (en néerlandais: Heilige Familieplein) est une place bruxelloise de la commune de Woluwe-Saint-Lambert située en haut de la rue Abbé Jean Heymans.

Son nom fait référence à l'église de la Sainte-Famille qui se trouve en son milieu.

La rue des Bleuets, qui longe le parc de Roodebeek, aboutit à la place tandis que le chemin des Deux Maisons passe à l'arrière de l'église.

Voir aussi
Liste des rues de Woluwe-Saint-Lambert

Lien externe
 
 

Sainte-Famille